Buyumpu kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Buyumpu (vattendrag i Kayanza), 
 Buyumpu (vattendrag, lat -2,80, long 29,43), 

Robotskapade Burundiförgreningar